{{Конкурс красоты 
| Фото             = 
| Описание_фото    = Николь Фариа, победительница Мисс Земля 2010
| Победитель       = Николь Фариа
| Страна           = | Дата             = 4 декабря, 2010 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = 
| Количество стран = 84
| Итоговых мест    = 14
| Место проведения = Vinpearl Land Amphitheater, Нячанг, Вьетнам
| Телеканал хозяев = Международное:Официальное вещание:
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2009
| Следующий        = 2011
}}Мисс Земля 2010' () — 10-й ежегодный конкурс красоты, проводился 9 ноября 2008 года в Vinpearl Land Amphitheater, Нячанг, Вьетнам.

 Результаты 
Победительницы конкурса Мисс Земля 2010:Примечание: В отличие от других конкурсов красоты, не было «Вице-мисс».

Примечание: The Carousel Productions подтвердила, что Виктория Щукина стала новой Мисс Воздух 2010, после того как Дженнифер Пасминьо (представительница Эквадора) передала свою корону из-за брака.

Специальные награды

Основные награды 
{| class="sortable" border="5" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="#787878" colspan=10 align="center"
|  Награда  || Участница
|-
| Лучший купальник ||  — Luu Thi Diem Huong
|-
| Лучшее вечернее платье ||  — Jennifer Pazmiño
|-
| Лучший национальный костюм ||  — Marina Kishira
|-
| Мисс талант ||  — Nicole Faria
|-
| Мисс фотогеничность ||  — Watsaporn Wattanakoon
|-
| Мисс дружба ||  — Sue Ellen Castañeda
|}

 Малая/Спонсорская награда 

 Конкурс талантов 
Конкурс талантов проходил в столице Вьетнама Хошимин, 9 ноября, 2010 года.

 Лучший национальный костюм 
Конкурс проходил в Sea-Links Resort в Фантхьет, 13 ноября, 2010 года. Победительницей стала Марина Кишира, представительницей Японии.

 Мисс Аодай 
Мисс Аодай проводился 17 ноября, 2010 года в Нячанг, Кханьхоа.

 Лучшее вечернее платье 
Конкурс на Лучшее вечернее платье, проводился 17 ноября, 2010 года в Нячанг, Кханьхоа.

 Лучший купальник 
Конкурс на Лучший купальник, проводился 20 ноября, 2010 года в Фуйен. Мисс Вьетнам Лыу Тхи Дьем Хыонг победила в данном конкурсе.

 Ответ победительницы 

 Судьи 

 Музыка 
 Only Girl (In The World) — Рианна и Some Chords — Deadmau5 — фоновая музыка использованная в открытии
 Trống cơm — Mặt trời mới — живое выступление
 Lời mẹ hát (English version) — Mỹ Linh — живое выступление
 The Way You Make Me Feel — Ронан Китинг — живое выступление
 When You Say Nothing At All — Ронан Китинг — живое выступление

 Расписание 

 Участницы 

 Примечание 

 Дебют 
    Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2005 году:
   Последний раз участвовали в 2006 году:
      Последний раз участвовали в 2007 году:
    Последний раз участвовали в 2008 году:
       Отказались 
     — национальный конкурс не состоялся
    — Дженнифер Кало участвовало на Мисс Мира 2010 в связи с травмой Агнес Добо.
      — Отсутствие финансирования и спонсорства.
  — национальный конкурс не состоялся; отсутствие финансирования и спонсорства

 Не участвовали 
  — Kinley Yangden
  — Sarai Calderón
  — Taliko Shubitidze
  — Dilrufa Mohamed
  — Pierra Akewro

 Замены 
  — Jessica Van Moorleghem заменена на Melissa Vingerhoed по личным причинам.
  — Aline Bruch заменена на Luisa de Almeida Lopes.
  — Ding Wenyuan заменена на Zhao Shenqianhui.
  — Alejandra Alvarez заменена на Allyson Alfaro.
  — Christelle Demaison заменена на Fanny Vauzanges из-за семейных обстоятельств
  — Anna Julia Hagen заменена на Reingard Hagemann из-за учёбы.
  — Liza Elly Purnamasari заменена на Jessica Aurelia Tji.
  — Andreea Dorobantiu заменена на Andreea Capsuc.
  — Okelsandra Nikitina заменена на Valentina Zhytnyk'''.

Участие в других конкурсах красоты

См. также 
 Мисс Вселенная 2010
 Мисс Интернешнл 2010
 Мисс Мира 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss Earth Foundation
 Miss Earth Foundation Kids' I Love My Planet

Мисс Земля
События 4 декабря
Декабрь 2010 года
2010 год во Вьетнаме
Нячанг